Ртутьцирконий — бинарное неорганическое соединение
циркония и ртути
с формулой ZrHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Ртутьцирконий образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mmm,
параметры ячейки a = 0,315 нм, c = 0,417 нм, Z = 1,
структура типа медьзолота AuCu
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 423°C .

Примечания 

Соединения циркония
Соединения ртути
Интерметаллиды